Osram-Haus steht für:

 Osram-Haus (Berlin), Gebäude in Berlin-Charlottenburg
 Osram-Haus (Essen), Gebäude in Essen